Gardangāh-e Qūchemī kan syfta på följande platser:

Iran 

 Gardangāh-e Qūchemī (ort i Iran), Kermanshah, 
 Qūchī-ye Nāmdār, ort, Kermanshah, 

Robotskapade Iranförgreningar